Lochend Castle ist der Name folgender Burgen in Schottland, Vereinigtes Königreich:

 Lochend Castle (Campbeltown) in Argyll and Bute
 Lochend Castle (Edinburgh) (auch Lochend House oder Restalrig Castle)